Gai Fanni Estrabó (cònsol 161 aC), cònsol el 161 aC 
 Gai Fanni Estrabó (cònsol 122 aC), cònsol el 122 aC 
 Gai Fanni Estrabó (escriptor), escriptor romà